Го́мельский — фамилия:

 Гомельский, Александр Яковлевич (1928—2005) — советский баскетбольный тренер.
 Гомельский, Владимир Александрович (род. 1953) — сын Александра Гомельского, баскетболист, телекомментатор.
 Гомельский, Евгений Яковлевич (род. 1938) — советский и российский баскетбольный тренер, брат Александра Гомельского.
 Гомельский, Джорджо (1934—2016) — кинематографист, импресарио, музыкальный продюсер и менеджер.

 Гомельская, Юлия Александровна (1964—2016) — украинский композитор и педагог.
 Гомельская, Лариса Константиновна (род. 1959) — спортсменка, актриса, бизнесмен, телевизионный редактор, вторая жена Владимира Гомельского (с 1990).

См. также 
 Гомель (значения)